Obando (Bulacan), een gemeente in de Filipijnse provincie Bulacan op het eiland Luzon
Obando (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Valle del Cauca
Obando (artiest), een dj en producer uit Colombia